Сее — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.
 Сее — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя